Coly è un comune francese di 230 abitanti situato nel dipartimento della Dordogna nella regione dell'Aquitania.

Persone
Ferdinand Coly, calciatore
Mohamed Coly, calciatore
Mohamed Abdourammane Coly, calciatore